Museu Diocesà de Barcelona
 Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
 Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
 Museu Diocesà de Tarragona
 Museu Diocesà d'Urgell
 Museu Diocesà de Mallorca